Lady Frankenstein – film włoski z 1971 roku
 Lady Frankenstein – nieukończony film produkcji polsko–brytyjsko–niemieckiej w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z 1976 roku

Przypisy